Boia - genericamente, é a designação de um equipamento náutico flutuante
Ou ainda:
 Boia (pesca) - um equipamento de pesca 
 Rio Boia - curso d'água romeno
 Sterculia chicha - espécie de árvore cujo nome popular é "boia"
 Morpho hercules - espécie de borboleta neotropical cujo nome popular é "boia"

Desambiguação